Elberfelder steht für:

 Elberfelder Bibel
 Die Bewohner von Elberfeld